Riche kan syfta på följande:

 Riche – en restaurang i Stockholm
 Riche, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, Frankrike